Hahnenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Hahnenbach, Ortsgemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Hahnenbach (Windeck), Ortschaft der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Hahnenbach (Authenbach) , linker Zufluss des Authenbaches südwestlich von Rudolphskirchen, Ortsgemeinde Rathskirchen, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Hahnenbach (Boye), linker Zufluss der Boye im Flusssystem der Emscher an der Grenze Stadtgrenze Bottrop/Gladbeck, Nordrhein-Westfalen
 Hahnenbach (Brandbach), rechter Zufluss des Brandbachs (zur Schwabach) vor Baad, Markt Neunkirchen am Brand, Landkreis Forchheim, Bayern
 Hahnenbach (Brühlbach),  rechter Zufluss des Brühlbachs (zum Lametbach) vor Tiefenbach, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Hahnenbach (Eger), linker Zufluss der Eger bei Neuenhammer, Stadt Weißenstadt, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Hahnenbach (Guldenbach), linker Zufluss des Guldenbachs vor Guldental, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Hahnenbach (Hirzbach), linker Zufluss des Hirzbachs (zum Mehrbach) bei Hirzbach, Ortsgemeinde Hirz-Maulsbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Hahnenbach (Kessel), linker Zufluss der Kessel in Kesselostheim, Markt Bissingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Hahnenbach (Nahe), linker Zufluss der Nahe in Kirn, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Hahnenbach (Nesselbach), rechter Zufluss des Nesselbachs vor Markertshofen, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hahnenbach, historischer Name des Nußbach (Odenbach), rechter Zufluss des Odenbachs vor Reipoltskirchen, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Hahnenbach (Queich), linker Zufluss der Queich gegenüber Queichhambach, Stadt Annweiler am Trifels, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Hahnenbach, Abschnittsname des Stadtmühlbachs neben der und zur Waldnaab nahe dem Schlörplatz in Weiden in der Oberpfalz, Bayern
 Hahnenbach (Tauritzbach), linker Zufluss des hier noch Heinersbach genannten Tauritzbachs bei Eckartsreuth, Gemeinde Kirchenpingarten, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hahnenbach (Üßbach), rechter Zufluss des Üßbachs oder Ueßbachs gegenüber Meiserich, Stadt Ulmen, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Hahnenbach (Westernach), rechter Zufluss der Rottum nach Ochsenhausen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Hahnenbach (Wiedau), Zufluss der Wiedau beim Ortsteil Bellen, Gemeinde Brockel, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen

Siehe auch:
 Hahnbach (Begriffsklärung)
 Hahnengraben